Запоте де Пикачос има више значења:

 Запоте де Пикачос (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Запоте де Пикачос, Ла Меса (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику